Churchtown (Merseyside) - plaats in Engeland
 Churchtown (Man) - plaats op het eiland Man
 Churchtown (County Tyrone) - townland in Noord-Ierland
 Churchtown (County Cork) - plaats in County Cork, Ierland
 Churchtown (Dublin) - buitenwijk van Dublin, Ierland
 Churchtown (Ohio) - gemeenschap in Ohio, Verenigde Staten